Grantham ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grantham (New Hampshire)
 Grantham (North Carolina)
 Grantham (Pennsylvania)

in Australien:
 Grantham (Australien)

im Vereinigten Königreich:
 Grantham

Personen:
 Alexander Grantham (1899–1978), Gouverneur von Hongkong
 Donald Grantham (* 1947), US-amerikanischer Komponist
 Guy Grantham (1900–1992), britischer Marineoffizier
 Jeremy Grantham (* 1938), britischer Investor und Philanthrop
 John Grantham (1809–1874), englischer Ingenieur und Erfinder
 Larry Grantham (1938–2017), US-amerikanischer Footballspieler
 Leslie Grantham (1947–2018), britischer Schauspieler
 Roy Grantham († 2013), britischer Gewerkschafter
 Thomas Grantham (1641–1718), Kommandeur der Flotte der Britischen Ostindien-Kompanie
 William Grantham (1835–1911), britischer Richter und Politiker, Mitglied des Parlaments

Sonstiges:
 Grantham University in Kansas City, Missouri